Животков — русская фамилия.

Известные носители 
 Животков, Александр Олегович (род. 1964) — украинский художник.
 Животков, Христофор Иванович (1892 — ?) — советский учёный.